Подсекция (ботаника) — таксономический ранг между видом и родом.
 Подсекция (зоология) — таксономический ранг между семейством и отрядом.